Ионов Алексей Васильевич:
 Ионов, Алексей Васильевич (1911—1976) — священнослужитель РПЦ и РПЦЗ, деятель Псковской православной миссии.
 Ионов, Алексей Васильевич (1907—1977) — советский писатель, журналист, драматург и литературовед.